Hart County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Hart County (Georgia)
Hart County (Kentucky)